Burtville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burtville (Louisiana)
 Burtville (Missouri)
 Burtville (Pennsylvania)